Rudorf ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Rudorf (1903–1956), deutscher Politiker (NSDAP), Kreisleiter in Ravensburg 
 Dieter Rudorf (* 1938), deutscher Politiker (SPD)
 Georg Rudorf (1868–1948), deutscher Landwirtschaftsrat, Lehrer, Doktor der Landwirtschaft, genannt Ackerdoktor
 Karl Hermann Rudorf (1823–1880), deutscher Forstwissenschaftler
 Reginald Rudorf (1929–2008), deutscher Politologe, Dissident, Journalist, Medienkritiker und Autor
 Wilhelm Rudorf (1891–1969), deutscher Agrarwissenschaftler, Botaniker und Pflanzengenetiker